Gherkin bezeichnet:

 eine Programmiersprache, mit der Testfälle für das Programmier-Werkzeug Cucumber beschrieben werden können
 ein Gebäude in London mit der Adresse 30 St Mary Axe